Allan Ėrdman – ex tiratore a segno sovietico
Fred Erdman – avvocato e politico belga
Nikolaj Ėrdman – drammaturgo e sceneggiatore sovietico
Paul Erdman – scrittore e finanziere statunitense
Richard Erdman – attore e regista statunitense